«Don’t Lie» — второй сингл из четвёртого студийного альбома Monkey Business группы The Black Eyed Peas, выпущенный в 2005 году.

Интересные факты 
 Песня была представлена на премии «Грэмми» в номинации Лучшее вокальное поп исполнение дуэтом или группой.
 В начале песни использован семпл из песни «This Place Hotel» группы The Jackson 5.
 В клипе will.i.am в спортивной красной куртке с надписью «СССР».

Список композиций 
CD single
 «Don’t Lie» (3:40)
 «Shake Your Monkey» (3:54)
 «Don’t Lie» (Beets & Produce NY Mix) (4:07)
 «Don’t Lie» (Видеоклип) (3:40)

Чарты и продажи

Наивысшие позиции

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни The Black Eyed Peas
Синглы A&M Records
Синглы Interscope Records